Carlos Pimentel foi um jornalista brasileiro, que fez parte da equipe do jornal histórico Mundo Sportivo, na década de 30. Participou da elaboração do primeiro concurso de escolas de samba, em 1932.

Jornalistas de São Paulo